Дубки — деревня в Печорском районе Псковской области России. 

Находится на берегу Псковского озера. Входит в состав Круппской волости (до 2015 года — Кулейской волости, до 1995 года — Кулейского сельсовета).

География 
Территория деревни с окрестностью по суше окружена территорией Эстонии и является полуэксклавом. Сообщение с российской территорией возможно только по Псковскому озеру. Местность относится к исторической области Сетумаа.

Население

См. также 
 Медвежье-Саньково
 Саатсеский сапог

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Территориальный парадокс Псковской области. Репортаж из регионального анклава — деревни Дубки
 Пограничные курьёзы — российский анклав Дубки в Эстонии

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района
Эксклавы России